In 1981 werd het 80ste Campeonato Paulista gespeeld voor voetbalclubs uit de Braziliaanse staat São Paulo. De competitie werd georganiseerd door de FPF en werd gespeeld van 25 februari mei tot 29 november. São Paulo FC werd kampioen.

Eerste toernooi

Kwalificatie

Groep Goud

Groep Rood

Play-off
De winnaars plaatsten zich voor de eerste fase.

Eerste fase

Tweede fase

Groep Rood

Groep Zwart

Finale

Tweede toernooi

Kwalificatie

Groep Groen

Groep Goud

Groep Rood

Finale kwalificatie

Eerste fase

São Paulo en Palmeiras waren sowieso al geplaatst voor de tweede fase.

Tweede fase

Groep wit

Groep Zwart

Finale

Finale

Kampioen

Externe link
 RSSSF

Campeonato Paulista
Paulista